The Rapture může být:

 The Rapture (album) – album skupiny Siouxsie and the Banshees z roku 1995
 The Rapture (skupina) – americká rocková skupina
 původní název filmu Extáze z roku 1991